Il toponimo Samaniego può riferirsi a diverse località:

Samaniego, comune della Colombia nel Dipartimento di Nariño
Samaniego, comune della Spagna nella Provincia di Álava